Натуральне число 1730
 1730 рік до нашої ери
 1730 рік нашої ери